Ракзино — название населённых пунктов в России:

 Ракзино — деревня в Залегощенском районе Орловской области.
 Ракзино — деревня в Новосильском районе Орловской области.